Der Suzuki Baleno ist ein Pkw des japanischen Automobilherstellers Suzuki.

Baleno I (1995–2001) 

Der Baleno der ersten Generation ist ein Kompaktklassewagen, der von Frühjahr 1995 bis Herbst 2001 gebaut wurde. Es gab ihn als dreitüriges Schrägheck (Hatchback), als viertüriges Stufenheck (Sedan) und als Kombi (Wagon) mit Motoren, die 86 (1,3 l), 98 (1,6 l) oder 121 (1,8 l) PS leisteten.

Geschichte 
Mitte 1995 kam der Baleno als Schrägheck sowie Stufenheck auf den Markt. Der Kombi folgte im Sommer 1996.

Der Radstand betrug 2480 mm. Die Schrägheckausführung war 3870 mm lang, die Stufenhecklimousine und der Kombi einheitlich 4375 mm. Die Breite betrug 1695 mm und die Höhe 1395 mm. Das Leergewicht war mit 845 bis 920 kg angegeben.

Modellpflege 
Im Frühjahr 1999 erhielt der Baleno ein Facelift und war ab diesem Zeitpunkt mit sogenannten „Fischaugen-Klarglasscheinwerfern“ ausgerüstet.

Der Baleno zählte zusammen mit dem Swift zu den beliebtesten Modellen aus dem Hause Suzuki. Ein Nachteil des Modells war jedoch der zu schwache Antriebsstrang (Getriebe, Antriebswellen), der bei schneller Fahrweise leicht kaputt ging.

Nachfolger des Baleno wurde der Suzuki Liana, der von Herbst 2001 bis Ende 2007 als fünftürige Schrägheck- sowie viertürige Stufenhecklimousine gebaut wurde.

Baleno II (seit 2015)

Geschichte 
Am 15. September 2015 präsentierte Suzuki auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main einen Kleinwagen, der ebenfalls Baleno heißt und ab Juni 2016 zu Preisen ab 13.790 € bei den europäischen Händlern stand. Zwei Motoren standen zur Auswahl: Ein Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum, Direkteinspritzung und Turboaufladung (BOOSTERJET) und 82 kW (111 PS) sowie ein Vierzylinder mit 1,2 Liter Hubraum (DUALJET) und 66 kW (90 PS). Letzterer war optional auch mit einem „Mild-Hybrid“-System lieferbar. Neben dem Schaltgetriebe wurde auch eine Sechs-Gang-Automatik angeboten. Auf den nicht-europäischen Märkten wird der Baleno mit einem 1,4-Liter-Ottomotor mit 68 kW (92 PS) oder einem 1,5-Liter-Ottomotor mit 77 kW (105 PS) angeboten. Der Kleinwagen wird gegenwärtig in Indien von Maruti Suzuki produziert. 

Seit Juni 2019 wird das Fahrzeug in Indien auch als Toyota Glanza verkauft. In Europa wurde das Fahrzeug zusammen mit dem Suzuki Celerio im Sommer 2019 vom Markt genommen. Auf anderen Märkten in Afrika und Asien wird der Baleno weiterhin angeboten. Auf dem indischen Markt wurde am 23. Februar 2022 eine überarbeitete Version eingeführt. Auf der Auto Expo im Januar 2023 wurde das auf dem Baleno basierende SUV Fronx präsentiert.

Sicherheit 
2016 wurde der Suzuki Baleno vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. In der Basisausführung erhielt der Baleno drei von fünf möglichen Sternen. Da jedoch für das Modell ein Sicherheitspaket optional erhältlich ist, wurde der Baleno zusätzlich auch mit dem Sicherheitspaket getestet. Bei diesem Test erhielt er vier von fünf Sternen.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2016 und 2019 sind in der Bundesrepublik Deutschland 7.152 Suzuki Baleno neu zugelassen worden. Mit 2.250 Einheiten war 2017 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 suzukimania.de
 Baleno Garage

Einzelnachweise 

Fahrzeug der Kompaktklasse
Kleinwagen
Limousine
Kombilimousine
Kombi